Calamite en français peut désigner:
 le nom d'un amphibien ; le crapaud calamite (ou Epidalea calamita ) ;
 en minéralogie, un synonyme désuet de trémolite.

Par ailleurs, Calamites est le nom d'un genre de plantes fossiles des forêts du Carbonifère.
Homonymie